Serpa steht für:

 Serpa, Stadt im Distrikt Beja, Portugal

Serpa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Alberto da Rocha de Serpa Pinto (1846–1900), portugiesischer Afrikaforscher
 António de Serpa Pimentel (1825–1900), portugiesischer Politiker
 César Maria de Serpa Rosa (1899–1968), portugiesischer Kolonialoffizier
 Gaspar de Figueira de Serpa (17. Jahrhundert), portugiesisch-singhalesischer Kolonialoffizier
 Horacio Serpa (1943–2020), kolumbianischer Politiker und Rechtsanwalt
 João Diogo Serpa Meira (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 Jorge Enrique Serpa Pérez (* 1942), kubanischer Geistlicher, Bischof von Pinar del Río
 José Serpa (* 1979), kolumbianischer Radrennfahrer
 Oscar Serpa (1919–1982), argentinischer Tangosänger und Gitarrist
 Sara Serpa (* 1979), portugiesische Jazzmusikerin